Первая лига Белоруссии по футболу 2009 года — 19-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд Первой лиги. В турнире принимало участие 14 клубов. Победителем стала бобруйская «Белшина».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
В турнире должны были принимать участие 16 клубов, однако «Дарида» и «Савит» прекратили своё существование.

Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2008:
 «Минск» (1-е место в Первой лиге сезона 2008)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2008:
 «Локомотив Минск» (14-е место в Высшей лиге сезона 2008)
 «Савит» (15-е место в Высшей лиге сезона 2008, расформирован)
 «Дарида» (16-е место в Высшей лиге сезона 2008, расформирован)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2008:
 «ПМЦ-Поставы» (14-е место в Первой лиге сезона 2008)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2008:
 «ДСК-Гомель» (1-е место во Второй лиге сезона 2008)

Переименования команд:
 Минский «Локомотив» сменил название на СКВИЧ.
 Гродненское «Динамо-Белкард» сменило название на «Белкард».

Положение 
ФК «Белшина» досрочно стала чемпионом первой лиги Белоруссии и вышла в высшую лигу.

Плей-офф за право играть в Первой лиге сезона 2010 
 «Славия-Мозырь» — «Спартак Шклов» 2:1 (8.11.2009, Минск).

См. также 
 Высшая лига 2009
 Вторая лига 2009

Ссылки 
 Первая лига на сайте football.by 
 Первая лига на teams.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Белоруссии в 2009 году